Ветрово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Ветрово — село в Габровской области.

Россия 
 Ветрово — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Ветрово — поселок в Неманском районе Калининградской области.
 Ветрово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Ветрово — село в Чернском районе Тульской области.
 Ветрово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Украина 
 Ветрово — село в Березнеговатском районе Николаевской области.